Gutowo bezeichnet Ortschaften in

Polen
 Gutowo (Bartniczka) (dt. Guttowo), Dorf der Gmina Bartniczka im Powiat Brodnicki der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Gutowo (Lubawa) (dt. Guttowo), Dorf der Gmina Lubawa in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Gutowo (Sypniewo), Weiler der Gmina Sypniewo in der Woiwodschaft Masowien
 Gutowo (Zławieś Wielka) (dt. Guttau), Dorf der Gmina Zławieś Wielka im Powiat Toruński der Woiwodschaft Kujawien-Pommern

Belarus (Weißrussland)
 Gutowo (Drahitschyn), Siedlung im Rajon Drahitschyn, Breszkaja Woblasz